Хорштедт (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хорштедт (Северная Фризия) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.